Chavan est un nom de famille porté par :
 Aimé Chavan (1873-1927), théologien suisse

Voir aussi 
Il est également le nom du col de Chavan, situé en Haute-Savoie.